Pérgula

Localidades 

 Pergola (Pesaro e Urbino)

Desambiguação